Asten steht für:
 Wertästung, eine Tätigkeit aus dem Waldbau

Asten heißen folgende geographischen Objekte:

 Asten, eine Gemeinde in Oberösterreich
 Asten (Niederlande), Gemeinde in den Niederlanden
 Asten, Tal in der Goldberggruppe, Kärnten, siehe: Astental

Gemeindeteile:
 Asten (Flintsbach am Inn), Ortsteil der Gemeinde Flintsbach a.Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Asten (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Asten (Gemeinde Mörtschach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mörtschach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Asten (Gemeinde Frankenmarkt), Ort bei Frankenmarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Asten (Gemeinde Kuchl), Ort bei Kuchl, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Asten (Gemeinde Lamprechtshausen), Ortschaft von Lamprechtshausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Asten (Gemeinde Wagrain), Ort bei Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Asten (Gemeinde Aldrans), Ort bei Aldrans, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

sowie:
 Kahler Asten, ein Berg im Rothaargebirge

Asten ist der Familienname folgender Personen:
 Emil von Asten (1843–1878), deutscher Astronom
 Julie von Asten (1841–1923), deutsche Pianistin und Klavierlehrerin
 Leopold van Asten (* 1976), niederländischer Springreiter
 Lili von Asten (1879–1924), deutsche Malerin und Radiererin
 Paul Asten (1861–1925), deutscher Reichsgerichtsrat
 Verena von Asten (* 1932), deutsche Schriftstellerin

ASten steht für
 Allgemeiner Studierendenausschuss (Allgemeiner Studierendenausschuss, AStA, AStAs), im Plural

Siehe auch:
 Aste
 Astenbach